Раоза́н (, ) — одна з 20 упазіл зіли Читтагонг регіону Читтагонг Бангладеш, розташована на сході зіли.

Населення — 325 289 осіб (2008; 274 344 в 1991).

Адміністративний поділ 
До складу упазіли входять 14 вардів:

Примітки

Посилання 
 Статистичні дані за 1991 рік
 Перелік упазіл Бангладеш  (колір літер збігається з кольором фону сторінки сайту, тому потрібно текст виділяти)

Упазіли Бангладеш
Читтагонг (регіон)